Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Abierto GNP Seguros) van 2019 vond plaats van 1 tot en met 7 april 2019 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De titelverdedigster, de Spaanse Garbiñe Muguruza, was als tweede geplaatst en slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale stond zij tegenover de als vijfde geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka – die moest bij een 6-1, 3-1 stand in het voordeel van Muguruza de strijd staken door een kuitblessure. Aldus wist Muguruza voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Monterrey op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber wist de halve finales te bereiken – daarin verloor zij van Azarenka.

De Belgische Kirsten Flipkens, als zesde geplaatst, verloor dan weer in de kwartfinale van Kerber.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Naomi Broady en Sara Sorribes Tormo besloten beiden hun titel niet te komen verdedigen. De Spaanse Sorribes Tormo besloot om te spelen in Charleston. 

Het eerste reekshoofd, het Japanse duo Miyu Kato en Makoto Ninomiya, verloor hun openings­partij van de Britse Harriet Dart en de Russin Valerija Savinych.

Het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Asia Muhammad en Maria Sanchez won het toernooi door in de finale het ongeplaatste Australische team Monique Adamczak en Jessica Moore te verslaan. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Beide speelsters hadden ook nog twee eerdere titels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Monterrey 2019
Monterrey